Ждјар може бити:

 Ждјар (Попрад), (Ždiar) насељено мјесто у округу Попрад, Прешовски крај, Словачка Република
 Ждјар (Бланско), (Žďár) насељено мјесто у округу Бланско, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Ждјар (Јиндрихув Храдец), насељено мјесто у округу Јиндрихув Храдец, Јужночешки крај, Чешка Република
 Ждјар (Млада Болеслав), насељено мјесто у округу Млада Болеслав, Средњочешки крај, Чешка Република
 Ждјар (Писек), насељено мјесто у округу Писек, Јужночешки крај, Чешка Република
 Ждјар (Раковњик), насељено мјесто у округу Раковњик, Средњочешки крај, Чешка Република